Арн () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Арн. Пригород Ланса, расположен в 6 км к северо-востоку от центра города, на берегу канала Ланс, в 2 км от автомагистрали А21 "Рокада Миньер".

Население (2018) — 12 324 человека.

Достопримечательности 
 Горный музей
 Музей истории и археологии
 Мост Pont Maudit XVIII века
 Церковь Святого Мартина 1929 года в стиле неоклассицизм
 Современная церковь Сакре-Кёр

Экономика 
Бывший крупный центр добычи угля. В настоящее время в городе работает несколько предприятий пищевой и легкой промышленности.

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 26,5 %
 строительство — 6,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 45,2 %
 государственные и муниципальные службы — 41,5 %

Уровень безработицы (2017) — 21,1 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 16 920 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Арна с 2008 года занимает социалист Филипп Дюкенуа (Philippe Duquesnoy). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 52,40 % голосов.

Города-побратимы 
  Кабуда, Буркина-Фасо
  Фалькенштейн, Германия
  Путиньяно, Италия
  Хшанув, Польша
  Вандр, Франция
  Лоанхид, Шотландия

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале